A Pupákok (eredeti cím: Барбоскины [ejtsd: Barboszkini]) 2011-től futó orosz televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek rendezője Jekatyerina Szalabaj. Az írója Jelena Galdobina, a zeneszerzője Mihail Csertyiscsev. A tévéfilmsorozat a Melnitsa Animation Studio gyártásában készült. Műfaját tekintve filmvígjáték-sorozat. Oroszországban 2011. október 3-ától a Rosszija 1 vetíti, Magyarországon 2015. december 2-ától az M2 sugározza.

Ismertető 
A történet egy kutyacsaládról szól. Ebben a családban egy anyuka, egy apuka és öt kistestvér látható. A szülők ügyelnek a gyerekekre. A gyerekek kissé ügyetlenek, de nagyon aranyosak. Néha megjelenik a nagypapa, aki tengerész volt vagy a szomszéd kutyagyerek is.

Szereplők 
 Rosie – Czető Zsanett
 Max – Baráth István
 Lisa – Pekár Adrienn
 Alex – Szokol Péter
 Kölyök – Gerő Botond
 Papa – Turi Bálint
 Mama – F. Nagy Eszter
 Nagypapa – Rosta Sándor
 Tim – Bogdán Gergő

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 Pupákok a tv.24.hu-n 

2011-ben bemutatott orosz televíziós sorozatok
Orosz számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Családi televíziós sorozatok